Trois-Rivières () steht für:
 Rhum Trois Rivières, Rum aus der gleichnamigen Brennerei in Martinique
 Circuit Trois-Rivières, Motorsport-Rennstrecke in Trois-Rivières, Kanada

Geografische Objekte:
 Trois-Rivières, Stadt in der Provinz Québec, Kanada
 Trois-Rivières, Gemeinde in der Region Hauts-de-France in Frankreich
 Communauté de communes des Trois Rivières, Name verschiedener Gemeindeverbände in Frankreich
 Trois Rivières (Fluss), Fluss in Haiti
 Trois-Rivières BE, geplante Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz
 Trois-Rivières (Guadeloupe), Gemeinde im französischen Überseedepartement Guadeloupe
 Kanton Trois-Rivières, Guadeloupe